3.0 steht für:
 3.0, eine Versionsnummer
 3.0 (Marc-Anthony-Album) (2013)
 3.0 (Safri-Duo-Album) (2003)

Siehe auch: